Die ADAC GT Masters 2011 war die fünfte Saison der ADAC GT Masters. Sie umfasste 16 Läufe an acht Rennwochenenden. Der erste Lauf fand am 24. April 2011 in Oschersleben statt. Der Finallauf wurde am 2. Oktober auf dem Hockenheimring ausgetragen. Die Rennen wurden in Deutschland, Belgien, Österreich und in den Niederlanden gefahren.

Die Fahrerwertung gewannen der Franzose Dino Lunardi und der Grieche Alexandros Margaritis mit 189 Punkten in einem BMW Alpina B6 GT3. Die Teamwertung gewann Reiter Engineering mit 215 Punkten.

Der Schweizer Marc A. Hayek gewann die Amateur-Wertung mit 244 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Die Punktevergabe wurde gegenüber der Vorjahres-Saison umgestellt und dem FIA-Schema angeglichen.
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 67 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung  
Es kamen 20 Teams in die Punktewertung.

Medien 
Die Rennen der ADAC-GT-Masters wurden vom Privatsender Kabel 1 live im Fernsehen übertragen. Kommentator war der Profi-Rennfahrer Patrick Simon, der Rainer Braun ablöste. Unterstützt wurde er durch das Moderatoren-Team Lina van de Mars und Jan Stecker, die Interviews und Neuigkeiten aus der Box, Startaufstellung und Siegerehrung lieferten.

Weblinks 

 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2011
Motorsportsaison 2011